«Северный рабочий»:

 «Северный рабочий» — общественно-политическая газета в городе Северодвинске Архангельской области; выходит с 1937 года.
 «Северный рабочий» — название ярославской газеты «Северный край» в 1922—1991 годах.